Brian Turner (1936–1999) – angielski piłkarz
 Brian Turner (ur. 1944) – nowozelandzki poeta
 Brian Turner (ur. 1949) – nowozelandzki piłkarz
 Brian Turner (ur. 1952) – australijski piłkarz
 Brian Turner (ur. 1967) – amerykański poeta